Kallisto steht für: 

 Kallisto (Mythologie), Figur der griechischen Mythologie
 Kallisto (Pferd), Sieger im italienischen Derby
 Kallisto (Mond), Mond des Planeten Jupiter
 (204) Kallisto, Asteroid

Siehe auch:
 Callisto
 Kallista
 Kallisti